Энн Рэмзи (, род. ) — американская актриса, наиболее известная благодаря своей роли Лизы Стемпл в ситкоме NBC «Без ума от тебя», где она снималась с 1992 по 1999 год.

Рэмзи родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и начала свою карьеру в театре, прежде чем стать телевизионной актрисой. Начиная с конца восьмидесятых, Рэмзи появилась в нескольких десятках телевизионных шоу, среди которых были «Звёздный путь: Следующее поколение», «C.S.I.: Место преступления», «Доктор Хаус» и «До смерти красива». В качестве ведущей актрисы она снялась в криминальном сериале CBS «Деллавентура», который был закрыт после одного сезона в 1998 году. На большом экране она появилась в фильмах «Коллективный иск» (1991), «Их собственная лига» (1992), «Зубастики 4» (1992), «Последний провод» (1995), «Женщина сверху» (2000) и «Планета обезьян» (2001). У Рэмзи также были второстепенные роли в сериалах «Секс в другом городе», «Клиент всегда мёртв», «Декстер» и «Втайне от родителей».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Персоналии:Лос-Анджелес (округ)